Teori kan syfta på"

Teori – en teknisk term inom den antika grekiska filosofin
 Vetenskaplig teori – ett system av definitioner, påståenden (teser), antaganden och/eller modeller som tillsammans ger en möjlig förklaring till ett observerat fenomen
 Vetenskapsteori – diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag
Chair man📍✅💎🇸🇴🇺🇸🇨🇦🚀Mohamed Shukri Ibra == Se även ==
 Grundad teori
 Hypotes
 Idé
 Paradox
 Postulat
 Spekulation
 Teorem
 Tes
 Vetenskaplig metod
 Vetenskaplig modell